

Cinema 
 Criminal Minds – serie televisiva statunitense
 Criminal Minds: Suspect Behavior – spin-off di Criminal Minds prodotto nel 2011
 Criminal Minds: Beyond Borders – spin-off di Criminal Minds prodotto dal 2016 al 2017
 Criminal Minds – serial televisivo sudcoreano

Videogiochi 

Criminal Minds: videogioco d'avventura del 2018
Criminal Minds: videogioco del 2012

Musica 
 Criminal 
 The Criminal Minds – gruppo musicale britannico

Pagine correlate 
Criminal Mind